Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Federico Coria ha sconfitto Jaume Munar con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Federico Coria (campione)
  Jaume Munar (finale)
  Sebastián Báez (ritirato)
  Francisco Cerúndolo (semifinale, ritirato)

  Hugo Dellien (secondo turno) 
  Tomás Martín Etcheverry (primo turno) 
  Thiago Seyboth Wild (quarti di finale) 
  Juan Ignacio Londero (quarti di finale)

Qualificati 

  Bogdan Bobrov (primo turno)
  Luciano Darderi (primo turno)

  Tomas Lipovsek (primo turno) 
  Alejandro Gómez (primo turno)

Lucky loser 

  Jose Pereira (primo turno)

Wildcard 

  Gustavo Heide (primo turno)
  Mateus Alves (primo turno)

  Wilson Leite (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Aberto da República 2021